Сью́зан Болл (; 3 февраля 1934, , Нью-Йорк, США — 5 августа 1955, Беверли-Хиллз, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американская актриса и певица.

Биография

Ранние годы 
Сьюзан Болл родилась 3 февраля 1934 года в  (Нью-Йорк, США). В 1941 году семья Сьюзан переехала в Голливуд. Она была троюродной сестрой актрисы Люсиль Болл (1911—1989).

Карьера 
В 1948—1953 года Сьюзан пела в оркестре вместе с Мелом Бейкером.

В 1952 году Сьюзан начала сниматься в кино и в свой первый год работы снялась в 4-х фильмах: «Аладдин и его лампа», «Весь мир в его объятиях», «Непокорённый пограничный» и «Американский пират». В последний раз она появилась в кино в 1955 году в фильме «». Всего за 3 года своей актёрской карьеры Болл снялась в 9-ти фильмах.

Личная жизнь, проблемы со здоровьем и смерть 
В 1952 году на съёмках фильма «Непокорённый пограничный» у Сьюзан завязался роман с актёром Скоттом Брейди (1924—1985), они планировали пожениться, но вскоре расстались.

В 1953 году на съёмках фильма «» у неё завязался роман с женатым актёром Энтони Куинном (1915—2001), но через год отношений они расстались.

В этом же 1953 году на съёмках фильма «» Сьюзан получила серьёзную травму ноги и в ней образовалась опухоль. В то же время она поскользнулась у себя дома на пролитой воде и сломала ногу. Актрисе была проведена безуспешная операция, ногу в результате пришлось ампутировать.

В декабре 1953 года Сьюзан помолвилась с актёром Ричардом Лонгом (1927—1974), а 4 апреля 1954 года они поженились в Санта-Барбаре. На свадьбе присутствовали такие знаменитости как: Рок Хадсон, Тони Кёртис, Джанет Ли и другие.

В июле 1954 года после потери сознания Сьюзан была экстренно госпитализирована. В больнице ей диагностировали рак лёгких. 5 августа 1955 года рак победил — 21-летней актрисы не стало. Она была похоронена на кладбище Форест-Лаун.

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Северного Голливуда
Умершие от рака лёгкого
Похороненные на кладбище Форест-Лаун
Киноактрисы США